Stenersen er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Gudmund Stenersen (1863–1934) – norsk maler
 Laurentius Borchsenius Stenersen (1843–1921) – norsk filolog og numismatiker
 Peder Christopher Stenersen (1723–1776) – dansk-norsk gejstlig og forfatter